Babaji (hindoeïsme), de Christus-achtige verschijning van de goeroe Babaji 
Babaji (nummer), een single van Supertramp